Wildlife law kann bezeichnen:
 Wildlife law (Namibia)
 Wildlife law (Südafrika)
 Wildlife law (Vereinigte Staaten)

Siehe auch
 Jagdrecht
 Law of country sports (England und Wales)